Пи́хос () — греческая фамилия.
 Пихос, Пит (1923—2011) — американский профессиональный футболист и тренер.
 Пихос, Сандра (род. 1946) — американский политик-республиканец, член Палаты представителей Иллинойса.